Tridens:

 Tridens — монотиповий рід риб з підродини Tridentinae родини Trichomycteridae ряду сомоподібні.
 Tridens — рід рослин з родини тонконогових (Poaceae).
 Tridens — рід грибів порядку ритисмальні (Rhytismatales).